

Geografia
 Garčin –  comune della Croazia della regione di Brod e della Posavina
 Gârcin –  fiume della Romania

Persone
 Éric Garcin (1965) – allenatore ed ex calciatore francese
 Estève Garcin (1784-1859) – scrittore francese
 Gilles Garcin (1647-1702) – pittore francese
 Ginette Garcin (1928-2010) – attrice francese
 Henri Garcin (1929) – attore belga
 Jérôme Garcin (1956) – giornalista e scrittore francese
 Joseph Héliodore Garcin de Tassy (1794-1878) – orientalista francese
 Jules Garcin (1830-1896) – violinista francese

Altro
 Sindrome di Garcin – paralisi unilaterale di tutti i nervi cranici